Wottawa bezeichnet

 Otava, Fluss in Tschechien
 Otov, Gemeinde in Tschechien

Wottawa ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Wottawa (* 1948), österreichischer Psychologe und Unternehmer